Kuonen ist der Familienname folgender Personen:

 Josef Kuonen (1929–2014), Schweizer Eishockeyfunktionär 
 Michael Kuonen (* 1991), Schweizer Bobfahrer
 Roland Kuonen (* 1954), Schweizer Historiker 
 Viktor Kuonen (1931–1990), Schweizer Forstingenieur und Hochschullehrer 

Siehe auch:
 Charles Kuonen Hängebrücke, Seilbrücke im Mattertal, Schweiz